Нагорода «Латиноамериканське Ґреммі» найкращому новому артисту () вручається на щорічній церемонії в США з 2000 року.

Список переможців і номінантів

Див. також 
 Латиноамериканські Ґреммі
 Латиноамериканська музика

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музика
Музичні нагороди США